Conflans (von lateinisch confluentes – Zusammenfluss) ist Name oder Namensbestandteil einer Reihe geografischer Objekte:

 Conflans, französische Gemeinde im Département Savoie am Zusammenfluss von Arly und Isère, seit 1836 Teil von Albertville
 Conflans oder Conflans-l’Archevêque ist ein Ortsteil von Charenton-le-Pont am Zusammenfluss von Marne und Seine; hier stand das Château de Conflans
 Conflans ist der alte Name von Pont-Saint-Vincent im Département Meurthe-et-Moselle
 Conflans bei Villeseneux im Département Marne am früheren Zusammenfluss von Aube und Seine; die Mündung der Aube in die Seine liegt heute zwei Kilometer weiter flussaufwärts, siehe Département Marne
 Conflans-en-Jarnisy im Département Meurthe-et-Moselle am Zusammenfluss von Yron und Orne
 Conflans-Sainte-Honorine im Département Yvelines am Zusammenfluss von Oise und Seine
 Conflans-sur-Anille im Département Sarthe an der Mündung eines kleinen Flusses in die Anille, siehe Département Sarthe
 Conflans-sur-Lanterne im Département Haute-Saône am Zusammenfluss von Lanterne und Semouse
 Conflans-sur-Loing im Département Loiret am Zusammenfluss von Ouanne und Loing
 Conflans-sur-Seine im Département Marne an der Mündung eines kleinen Flusses in die Seine
 Kanton Conflans-en-Jarnisy im Département Meurthe-et-Moselle
 Kanton Conflans-Sainte-Honorine im Département Yvelines
 Die Allée couverte de Conflans ist ein Galeriegrab beim Museum von Saint-Germain-en-Laye 

Conflans ist der Familienname oder Titel folgender Personen:
 Antoine-Claude-Pierre Masson de La Motte-Conflans (1727–1801), französischer Buchdrucker und Enzyklopädist
 Godefroy Maurice de Conflans († 1725), französischer Geistlicher, Bischof von Puy
 Guillaume de Conflans († 1294), Bischof von Genf
 Louis de Conflans, marquis d’Armentières (1711–1774), Marschall von Frankreich
 Louis Gabriel Marquis de Conflans (1735–1789), Truppenführer und Lieutenant-général der französischen Armee zur Zeit des Siebenjährigen Krieges
sowie der Name von
 Hubert de Brienne, Comte de Conflans (1690–1777), französischer Vizeadmiral und Marschall von Frankreich

Siehe auch:
 Confolens
 Couffoulens
 Vertrag von Conflans